Ойратсфельд () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 

Входит в состав округа Амштеттен.  . Официальный код  —  30511.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Франц Менк (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 АНП занимает 17 мест.
 СДПА занимает 2 места.
 Зелёные занимают 2 места.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница  

Общины Нижней Австрии